Рена́н Ка́лье (; род. 9 августа 1976, Шушуфинди, провинция Сукумбиос) — эквадорский футболист, выступавший на позиции защитника.

Биография 
Начал карьеру в клубе «Аукас», затем выступал за клуб «Эль Насьональ», в составе которого стал чемпионом Эквадора в 2006 году. В следующем году он перешёл в состав другого гранда эквадорского футбола — ЛДУ Кито — и вновь выиграл первенство страны.

В розыгрыше Кубка Либертадорес 2008 Калье стал одним из ключевых игроков команды в обороне. Участвовал в обоих финальных играх в качестве игрока стартового состава. ЛДУ впервые в истории эквадорского футбола завоевал самый престижный международный клубный трофей Южной Америки.

В составе сборной Эквадора Ренан Калье принял участие в Кубке Америки 2007 года.

В 2011 года Калье выступал за команду ЛДУ из Лохи, где и завершил карьеру футболиста по окончании чемпионата.

Статистика выступлений за сборную Эквадора

Титулы 
  Чемпион Эквадора (3): 2006 («Эль Насьональ»), 2007, 2010 (ЛДУ Кито)
  Вице-чемпион Эквадора (1): 2008
 Обладатель Кубка Либертадорес (1): 2008
 Обладатель Южноамериканского кубка (1): 2009
 Обладатель Рекопы (2): 2009, 2010

Примечания

Ссылки 
 КЛ-2008

Родившиеся в Эквадоре
Футболисты Эквадора
Игроки сборной Эквадора по футболу
Игроки ФК «Аукас»
Игроки ФК ЛДУ Кито
Игроки ФК ЛДУ Лоха
Игроки ФК «Эль Насьональ»